ANKLE1 () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 615 амінокислот, а молекулярна маса — 66 890.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, нуклеаз, ендонуклеаз.
Задіяний у таких біологічних процесах, як пошкодження ДНК, репарація ДНК, альтернативний сплайсинг.
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Ендонуклеази